Вінус Вільямс була дворазовою чинною чемпіонкою, але знялась до початку турніру через травму.

Каролін Возняцкі виграла титул, у фіналі перемігши Світлану Кузнецову з рахунком 6–1, 6–3. Хоча за тиждень до турніру вона втратила звання 1-ї ракетки світу, поступившись ним Кім Клейстерс, але повернула собі його, після перемоги у чвертьфіналі над Шахар Пеєр.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Note: Анастасія Павлюченкова, яка мала бути 10-ю сіяною, запізнилась на турнір і змушена була грати в кваліфікаційному турнірі. Вона вибула в першому колі.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Кваліфікаційний матч

|team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1=
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Віталія Дяченко
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=WC
| RD1-team3= Марія Кондратьєва
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=1
| RD1-score3-3=2
| RD1-seed4=13
| RD1-team4= Марія Елена Камерін
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=6

| RD2-seed1=1
| RD2-team1=

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw
Qualifying Draw

Dubai Tennis Championships 2011
Dubai Tennis Championships, жінки, одиночний розряд